Camara  ou Kamara, est un patronyme d’origine ouest-africaine apparenté à l'ethnie des malinkés. Il est présent au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso.

Camara est un nom mandingue ouest-africain porté au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Mauritanie, au Sierra Leone, au Liberia et en Gambie.

Patronyme 
Camara  ou Kamara, est un patronyme d’origine ouest-africaine apparenté à l'ethnie des malinkés. Il est présent au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso. Il est notamment porté par :
 
 Abdoulaye Camara (19?-), enseignant et chercheur sénégalais ;
 Abdoulaye Ditinn Camara (né en 1990), écrivain guinéen ;
 Abdoul Kabèlè Camara (1950-), homme politique et diplomate guinéen ;
 Abdourahmane Sikhé Camara (19?-), homme politique guinéen ;
 Aboubacar Demba Camara (1944-1973), musicien guinéen ;
 Aissata Camara (19?-), comptable gestionnaire guinéenne ;
 Aguibou Camara (né en 2001), footballeur international guinéen ;
 Akim Camara (né en 2000), violoniste allemand ;
 Amadi Tamba Camara (né en 1947), juriste et magistrat malien ;
 Amadou Camara Guèye (né en 1968), peintre sénégalais ;
 Amadou Damaro Camara (1952-), homme politique guinéen ;
 Amara Camara (1984-), militaire et homme d'état guinéen ;
 Ansoumane Camara (1987-), haut fonctionnaire guinéen ;
 Balla Camara (1926-1970), homme politique et haut fonctionnaire franco-guinéen ;
 Cheick Camara (né en 1998), athlète guinéen ;
 Cheick Fantamady Camara (né en 1960), réalisateur guinéen ;
 Diaka Camara (1980-), animatrice dé télévision guinéenne ;
 Djéné Saran Camara (né en 1958), femme politique guinéenne ;
 Doudou Camara (né en 1947), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Elhadj Mamadou Saliou Camara (19?-), imam de la mosquée Fayçal à Conakry (Guinée) ;
 Eugène Camara (1942-2019), homme politique guinéen ;
 Fadily Camara (née en 1993), humoriste et actrice française ;
 Fatima Camara (19?-), juriste et activiste guinéenne ;
 Fatou Kiné Camara, (née en 1964), juriste et féministe sénégalaise ;
 Fatoumata Camara Diallo (née en 1949), femme politique malienne ;
 Fatoumata Yarie Camara (née en 1996), lutteuse guinéenne ;
 Fingui Camara (19?-), juriste guinéenne ;
  ;
 Fodé Soriba Camara (né vers 1929), homme politique guinéen ;
 Hamidou Camara (1995-), financier et personnalité politique guinéen ;
  ;
 Kaba 43 Camara (1941-2021), Officier et Grand chancelier de l'ordre de mérite de la république de Guinée ;
 Kabinet Camara (1986- ), journaliste et homme politique guinéen ;
 Kamissa Camara (née en 1983), femme politique malienne ;
 Kandia Kamissoko Camara (né en 1959), homme politique ivoirien ;
 Kerfalla Camara (1941-2007), général de l'armée guinéenne ;
 Kerfalla Person Camara (né en 1970), entrepreneur et hommes d'affaires guinéen ;
 Kouta Camara (née en 1995), joueuse malienne de basket-ball ;
 Latyr Camara (1919-2000), homme politique et diplomate sénégalais ;
 Louncény Camara (19?-2022), président de la Commission électorale nationale indépendante guinéenne ;
 Louis Camara (né en 1950), écrivain sénégalais ;
 Mahamadou Camara (né en 1977), homme politique malien ;
 Makalé Camara (née en 1956), femme politique et diplomate guinéenne ;
 Mamadi Camara (né en 1943), homme politique guinéen ;
 Mamady Fonfo Camara (1987-), agronome et personnalité politique guinéen ;
 Mamadouba Toto Camara (19?-2021), homme politique guinéen ;
 Mamoutou Camara (né en 1960), musicien malien ;
  ;
 Mohamed Saliou Camara (né en 1993), lutteur guinéen ;
 Moussa Dadis Camara (né en 1964), ancien président de la République de Guinée ;
 
 Ousmane Ziakiou Deen Camara (1982-), musicien guinéen ;
 Salia Camara (1985-), juriste guinéen ;
 Sanassy M'Bemba Camara (2000- ), écrivain guinéen ;
 Serigne Mbaye Camara (né en 1948), artiste plasticien sénégalais ;
 Seyni Awa Camara (née vers 1945), sculptrice sénégalaise ;
 Sény Camara (1958-), enseignant et personnalité politique guinéen ;
 Sikhé Camara (né en 1921), juriste, homme politique, poète guinéen ;
 Sory Camara (né en 1939), universitaire guinéen ;
 
 Tigui Camara (né en 1975), personnalité politique et entrepreneur minier guinéen ;
 Yamoussa Camara (né vers 1953), militaire et homme politique malien.

Sportifs 
 Abdoul Razzagui Camara (né en 1990), footballeur français d'origine guinéenne ;
 Aboubacar Sidiki Camara (né en 1972), footballeur guinéen aussi connu sous le nom de Titi Camara ; 
 Alcaly Camara (né en 1980), footballeur sénégalais ;
 Alyn Camara (né en 1989), athlète allemand, spécialiste du saut en longueur ;
 Cheick Camara (né en 1998), athlète guinéen ;
 Demba Camara (né en 1994), footballeur guinéen ;
 Doungou Camara (née en 1995), handballeuse franco-sénégalaise ;
 Hassoun Camara (né en 1984), footballeur français ;
 Henri Camara (né en 1977), footballeur sénégalais ;
 Ibrahima Sory Camara (né en 1985), footballeur guinéen ;
 Jaime Camara (né en 1980), pilote automobile brésilien ;
 Kadiatou Camara (née en 1981), athlète malienne ;
 Marine Fatoumata Camara (née en 1995), boxeuse malienne ;
 Mohammed Camara (né en 1975), footballeur guinéen ;
 Mohamed Ali Camara (né en 1997), footballeur guinéen ;
 Nassira Camara (née en 1983), volleyeuse française ;
 Ousmane N'Gom Camara (né en 1975), footballeur guinéen ;
 Pape Abdou Camara (né en 1991), joueur sénégalais de football ;
 Pierre Camara (né en 1965), athlète français ;
 Samba Camara (né en 1992), footballeur français ;
 Sékou Camara (1985-2013), footballeur malien ;
 Ténin Camara (née en 1958), athlète ivoirienne ;
 Yacouba Camara (né en 1994), joueur français de rugby à XV ;
 Zoumana "Papus" Camara (né en 1979), joueur français de football.

Prénom 
 
 Camara Laye (1928-1980), écrivain guinéen

Pseudonyme 
 Camara (1876-1948), peintre et caricaturiste portugais, célèbre à Paris.

Plante 
 Thé de Gambie, dont le nom scientifique est Lantana camara.

Autres 
 Camara, symbole jaïn.

Société 
 CAMARA, Premier réseau en France de magasins indépendants spécialisés dans la vente et le conseil de matériel en photographie et vidéo.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme africain